Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Jakubik (ur. 1950) – rosyjski piłkarz, grający na pozycji pomocnika, a wcześniej  napastnika, reprezentant ZSRR, trener  piłkarski.
 Andrzej Jakubik (1938–2021) – polski psycholog i psychiatra prof. dr hab., wykładowca akademicki.
 Arkadiusz Jakubik (ur. 1969) – polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny, głosowy i telewizyjny, lektor, reżyser i scenarzysta teatralny, a także piosenkarz i wokalista.
 Damian Jakubik (ur. 1990) – polski piłkarz, grający na pozycji prawego obrońcy.
 Michał Jakubik (1914–1966) – generał brygady Wojska Polskiego.
 Krzysztof Jakubik (1951–2018) – polski artysta rzeźbiarz i medalier.
 Krzysztof Jakubik (ur. 1982) – polski sędzia piłkarski

Strony ujednoznaczniające